Die Bezeichnung Son of Sam steht für:

 eine US-amerikanische Horrorpunkband, siehe Son of Sam (Band)
 den US-amerikanischen Serienmörder David Berkowitz

Siehe auch:
 Summer of Sam